Rossini bezeichnet:
 Rossini – oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief, deutscher Spielfilm (1997, Helmut Dietl / Patrick Süskind)
 Rossini in Wildbad, jährliches Opernfestival im Nordschwarzwald
 Rossini Opera Festival Pesaro, jährliches Opernfestival in Italien
 Rossini (Schiff), deutsches  Flusskreuzfahrtschiff
 (8181) Rossini, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Rossini Point, Landspitze der Alexander-I.-Insel, Antarktis

Rossini ist der Familienname folgender Personen:
 Andrés Rossini (* 1988), argentinischer Diskuswerfer
 Anna Rossini (1771–1827), italienische Opernsängerin
 Fausto Rossini (* 1978), italienischer Fußballspieler
 Frederick D. Rossini (1899–1990), US-amerikanischer physikalischer Chemiker
 Galliano Rossini (1927–1987), italienischer Sportschütze
 Gioachino Rossini (1792–1868), italienischer Komponist
 Giuseppe Rossini (* 1986), italienisch-belgischer Fußballspieler
 Jonathan Rossini (* 1989), italienisch-schweizerischer Fußballspieler
 Luigi Rossini (1790–1857), italienischer Künstler
 Massimo Roberto Rossini (* 1945), san-marinesischer Politiker
 Nicolaus Rossini (1898–1943), polnischer Maler
 Renato Rossini (* 1941), italienischer Schauspieler
 Stefano Rossini (* 1971), italienischer Fußballspieler
 Stéphane Rossini (* 1963), Schweizer Sozialwissenschaftler und Politiker (SP)

Siehe auch:
 Tournedos Rossini
 Rossino